Натуральне число 769
 769 рік до нашої ери
 769 рік нашої ери